Il singolare del Bell Challenge 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nadia Petrova ha battuto in finale 4–6, 6–4, 6–1,  Bethanie Mattek.

Teste di serie 

  Nadia Petrova (campionessa)
  Flavia Pennetta (ritiro)
  Sybille Bammer (primo turno)
  Tamarine Tanasugarn (primo turno)
  Aleksandra Wozniak (semifinali)

  Bethanie Mattek (finale)
  Ol'ga Govorcova (secondo turno)
  Sofia Arvidsson (primo turno)
  Sabine Lisicki (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bell Challenge 2008